Sotho peut désigner :
 les Basotho, peuple d'Afrique australe
 le sotho du Nord, langue bantoue
 le sotho de l'Ouest (ou tswana), langue bantoue
 le sotho du Sud, langue bantoue